Никомед (… — Рим, 90 год) — священномученик Римский. Дни памяти — 15 сентября.

В Риме, на via Nomentana, священномученик Никомед явил свою веру во время похорон святой мученицы Феликолы, отказавшись приносить жертву идолам. По этой причине он был избит палицей со свинцом, отчего позже скончался в мучениях.

Мощи святого находятся в базилике святой Пракседы на Эсквилинском холме.

Римский мартиролог на 15 сентября сообщает:

 A Roma, san Nicomede, martire, il cui corpo, sepolto nel cimitero sulla via Nomentana, fu onorato dal papa Bonifacio V con una basilica sepolcrale.

Святого почитают в качестве покровителя фракции Сан-Никомеде коммуны Сальсомаджоре-Терме, где имеется , освящённый в его честь. Он также почитаем в деревеньке , что в области Луниджана.

Ссылки 
 St. Nicomedes 
 San Nicomede di Roma Martire 

Христианские святые I века
Святые по алфавиту
Римские святые
Святые Тосканы
Священномученики